Typprüfung steht für:
 Typprüfung (Produktsicherheit), im Gegensatz zur Stückprüfung
 die Kontrolle von Datentypen, siehe Typsicherheit